Константин Никифорович Мышастый (1910, Сновск, Великощимельская волость, Городнянский уезд, Черниговская губерния, Российская империя — 20 апреля 1955) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1943).

Биография 
Родился в 1910 году в станции Сновск Черниговской губернии, с 1934 года — город Щорс Черниговской области Украины. Украинец. Окончил школу-семилетку, затем школу фабрично-заводского ученичества, где получил специальность слесаря по ремонту паровозов. Был направлен на работу в паровозное депо Гомель.

В начале 1930-х годов уехал на Турксиб, работал на станции Аягуз, что между Семипалатинском и Талды-Курганом. Оттуда в 1932 году был призван в Красную Армию. После демобилизации в 1935 году пришёл работать помощником машиниста в депо Унеча Белорусской железной дороги и через два года уже сам стал машинистом паровоза. Одним из первых на Белорусской освоил кривоносовские методы скоростного вождения поездов и в 1938 году был переведен в депо станции Жлобин с более интенсивным движением. В 1940 году назначен машинистом-инструктором.

С началом Великой Отечественной войны водил эшелоны с эвакуированными грузами на восток После оккупации Белоруссии оказался в депо Ртищево Пензенской железной дороги, откуда водил воинские эшелоны к столице в период её героической обороны и разгрома немецко-вражеских войск под Москвой. Весной 1942 года был зачислен состав паровозной колонны особого резерва № 4 Наркомата путей сообщения.

В начале августа 1942 года колонну отправили на перевозку войск и боевой техники для нужд Сталинграда. Мышастый водил воинские эшелоны по маршруту Поворино — Иловля, под непрерывными огнём и бомбёжками противника. Совершил на этом маршруте свыше 60 опасных рейсов, подвозя войска, боеприпасы, продовольствие и боевую технику защитникам города-героя.

Позднее по решению Государственного Комитета Обороны колонна № 4 была срочно переброшена на только что построенную Северо-Печорскую дорогу, где ощущалась острая нужда в «тяговиках». Локомотивная бригада Константина Мышастого встала на трудовую вахту за Полярным кругом. При морозах, достигавших 50 градусов, метелях и буранах доставляли топливо на Северную дорогу. Уголь был на вес золота, каждый состав отправлялся под охраной автоматчиков, а паровозы экипировали дровами, зачастую сырыми. Требовалось особое умение отапливать паровоз, чтобы соблюдать маршрутную скорость. Больше всех угля перевезли поездные бригады Елены Чухнюк и Константина Мышастого.

Из Печорского угольного бассейна колонна вернулась к Курску для обслуживания Центрального фронта. В феврале 1943 года после завершения Сталинградской битвы войска от Волги перевозились в район Орловско-Курской дуги. В мае, выполнив задания командования Центрального фронта, колонна вернулась в Москву для приведения паровозов в порядок. К осени локомотивы были капитально отремонтированы. Обновлённый паровоз механика Мышастого был реанимирован раньше других, и его направили в депо Малоярославец, откуда он доставлял грузы Западному и Брянскому фронтам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного транспорта в условиях военного времени» Мышастому Константину Никифоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Дальнейший боевой путь до конца войны ОРКП-4 прошла через Брянск — Гомель — Коростень — Львов — Польшу и предместья Берлина. Уже в Берлине машинисту Мышастому был вручён орден Отечественной войны 1-й степени за выполнение важных правительственных заданий.

В 1946 году успешно окончил Центральные технические курсы НКПС, получил документ техника 1-го класса. Работал старшим приёмщиком паровозов в депо Щорс Белорусской железной дороги. Наряду с производственной, активно участвовал в общественной работе.

Скоропостижно скончался 20 апреля 1955 года.

Награждён двумя орденами Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями; двумя знаками «Почетному железнодорожнику», «Отличный паровозник».

Одному из тепловозов локомотивного депо Щорс было присвоено имя «Константин Мышастый».

Ссылки

Литература 
 Герои стальных магистралей. Кн. 2. М., 2003.
 Герои труда военных лет 1941—1945. М., 2001.

Военные железнодорожники Великой Отечественной войны
Родившиеся в Городнянском уезде